Bèngshān Qū o distrito de Bèngshān es una localidad de la ciudad-prefectura de Bengbu en la provincia de Anhui, República Popular China, con una población censada en noviembre de 2010 de .

Se encuentra situada al noreste de la provincia, a unos  al noroeste de Nanjing, y cerca del río Huai y de la frontera con la provincia de Jiangsu.

Referencias

Enlaces externos

Localidades de la provincia de Anhui